Himno a la Bandera de Brasil Hino à Bandeira do Brasil es un himno escrito por Olavo Bilac y compuesto Antônio Francisco Braga.

Historia 

Fue presentado por primera vez en 1906. Surgió de una solicitud del alcalde de Río de Janeiro, Francisco Pereira Passos, al poeta Olavo Bilac, quien compuso la letra que luego musicalizó Francisco Braga. Inicialmente fue utilizado por la ciudad de Río de Janeiro, que en ese momento era la capital federal del país, se cantaba en las escuelas y luego su ejecución se extendió a corporaciones militares en otros estados. Fue escrito para que la población brasileña pudiera acostumbrarse a la nueva bandera, ya que la esta debía ser aceptada y conocida. Este hecho se puede observar en la carta que se refiere al cielo estrellado, que no existía en las banderas anteriores.

Letra

Véase también 

Bandera de Brasil
Himno nacional brasileño
Himno de Independencia de Brasil
Himno a la Proclamación de la República

Referencias

Bibliografía 

 Gustavo Adolpho Bailly, Bandeira e Hinos - 1942

Enlaces externos 

 Himno a la bandera brasileña Archivo Mp3, 9.7Mb (128Kbps, 44Khz, estéreo). 
 Himno de la bandera de Brasil

Símbolos de Brasil
Música de Brasil
Himnos en portugués